Дучи — название населённых пунктов:

Латвия 
 Дучи — населённый пункт в Лимбажском крае

Россия 
 Дучи — село в Лакском районе Дагестана, упразднено в 1944 г.
 Дучи — село в Новолакском районе Дагестана.
 Дучи — название села Зориотар до 2013 года, Новолакский район Дагестана.